Sue (skelet), de naam gegeven aan een in 1990 gevonden dinosauriër
 Sue (Fukuoka), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukuoka
 Sue (Kumamoto), een gemeente in de Japanse prefectuur Kumamoto
 Sue (1997), een Amerikaanse film uit 1997

Personen:
 Eugène Sue, een Frans negentiende-eeuws schrijver